Штимле:

 Штимле — небольшой город в Косове, центр бедного сельскохозяйственного района.
 Штимле — община в Косово.